

Діер-Крік — місто, штат Міннесота
 Діер-Крік — місто, штат Оклахома
 Діер-Крік — місто в окрузі Автаґемі, штат Вісконсин
 Діер-Крік — місто в окрузі Тейлор, штат Вісконсин
 Діер-Крік — селище, штат Іллінойс
 Діер-Крік Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсільванія
 Діер-Крік — переписна місцевість, штат Аризона